Boehe ist ein deutscher Familienname:

 Ernst Boehe (1880–1938), deutscher Dirigent und Komponist
 Rolf Boehe (1913–1979), deutscher Flottillenadmiral